Ясениці, Ясеніце

Ясениці — населений пункт в громаді Рогатиця, Республіка Сербська.

Ясеніце — населений пункт в Бельському повіті Сілезького воєводства.

Ясениці — населений пункт в Дубровницько-Неретванській жупанії у складі громади Конавле.
 Ясениці — громада в Задарській жупанії.

Ясеніце — населений пункт в окрузі Тшебич, край Височина.